Kwitnewe (ukrainisch ; russische Entsprechung /Kwitnewoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Kwitnewe (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Kwitnewe (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Kwitnewe (Browary)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra, siehe Kwitnewe (Skwyra)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Kwitnewe (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Kwitnewe (Dubno)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Stadtgemeinde Korostyschiw, siehe Kwitnewe (Schytomyr, Korostyschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Ljubar, siehe Kwitnewe (Schytomyr, Ljubar)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Kwitnewe (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Kwitnewe, siehe Kwitnewe (Schytomyr, Kwitnewe)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Kwitnewe (Drabiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Kwitnewe (Roschyschtsche)

 Siedlung in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Kwitnewe (Oleksandrija)
 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka, siehe Kwitnewe (Witowka)